Каролина Луиза:
 Каролина Луиза Вальдек-Пирмонтская — принцесса Вальдек-Пирмонтская, первая супруга герцога Курляндского Петра Бирона.
 Каролина Луиза Гессен-Дармштадтская — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве маркграфиня Баденская.
 Каролина Луиза Саксен-Веймар-Эйзенахская — принцесса Саксен-Веймар-Эйзенахская, в замужестве наследная великая герцогиня Мекленбург-Шверинская.